XXXII Первенство России среди футбольных клубов третьего дивизиона (ЛФК) проходит в сезоне 2023 года.

Данные соревнования проводятся по системе «весна — осень» в группах, сформированных по территориально-географическому принципу и соответствующих межрегиональным (и региональным — Санкт-Петербург, Москва и Московская область) объединениям (федерациям).

Победители

Дальний Восток

Сибирь

Чемпионат

Урал и Западная Сибирь

Чемпионат 
Турнир пройдёт с апреля по октябрь. В соревнованиях примут участие 12 команд.

Приволжье

Чемпионат 
Турнир пройдёт с апреля по октябрь. В соревнованиях примут участие 7 команд. Возможно также участие: КамАЗ-М (Набережные Челны), Волна (Ковернино), Шахтёр (Пешелань), Спартак-Ядринмолоко (Чебоксары) и БоМиК (Цивильск).

Комментарии

Кубок 
В розыгрыше Кубка будут участвовать: Динамо (Казань), Сокол (Казань), Сокол-М (Саратов), СШОР-14-Волга (Саратов), Саранск-М, Спартак-Ядринмолоко (Чебоксары), БоМиК (Цивильск) и УОР-СШОР (Йошкар-Ола). Возможно также участие: МГУ (Саранск) и Нефтяник (Бугуруслан).

Северо-Запад

Чемпионат

Центр

Чемпионат

Золотое Кольцо

Чемпионат 
«Чемпионат по футболу среди команд Приволжского федерального округа, Северо-Западного федерального округа, Центрального федерального округа в рамках зонального этапа Всероссийских спортивных соревнований по футболу «III дивизион».

Турнир пройдёт с 24 мая по 28 октября. В соревнованиях примут участие 10 команд. Возможно также участие СШ №3 имени Ярцева (Кострома).

Кубок 
Межрегиональные спортивные соревнования по футболу среди мужчин в рамках зонального этапа Всероссийских спортивных соревнований по футболу «Кубок среди любительских команд» МФФ «Золотое кольцо» сезон 2023 года.

ЮФО/СКФО

Чемпионат 
Турнир пройдёт с апреля по сентябрь. В соревнованиях примут участие 16 команд, которые будут разделены на 2 группы («Север» и «Юг»).

Группа «Север» 
Возможно также участие: СК Астрахань, Черноморец-2 (Новороссийск) и команда из города Сочи.

Группа «Юг» 
Возможно также участие: Победа (Хасавюрт), Нийсо (Алхан-Юрт), Барс (Владикавказ) и команда из Карачаево-Черкесской республики.

Санкт-Петербург

Чемпионат 
С 2023 года Высшая лига чемпионата Санкт-Петербурга приравнена к Третьему дивизиону, а Федерация футбола Санкт-Петербурга — к региональным объединениям футбола. В соревнованиях примут участие 10 команд.

Московская область

Чемпионат 
Турнир пройдёт с апреля по октябрь. В соревнованиях примут участие 14 команд.

Москва

Чемпионат

Примечания 

Сезоны ЛФЛ
Футбол в России в 2023 году